Бенджамін Лі Ворф (24 квітня, 1897 — 26 липня, 1941) — американський лінгвіст, відомий передовсім завдяки гіпотезі Сепіра — Ворфа.
 Гаммелс-Ворф (Пенсільванія) (англ. Hummels Wharf) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Снайдер штату Пенсільванія.
 Кенері-Ворф (англ. Canary Wharf) — діловий квартал в східній частині Лондона.
 Імперіал-Ворф (станція) (англ. Imperial Wharf) — станція Західнолондонської лінії операторів London.
 Кенері-Ворф (станція) (англ. Canary Wharf) — станція Elizabeth line у Кенері-Ворф, Східний Лондон, Англія.
 Кенері-Ворф (станція метро) (англ. Canary Wharf) — станція лінії Джубилі Лондонського метро, у Кенері-Ворф, Лондон.
 Кенері-Ворф (станція, DLR) (англ. Canary Wharf) — естакадна станція Доклендського легкого метро, у Кенері-Ворф, боро Тауер-Гемлетс.